Falsche Liebe steht für:
 Tatort: Falsche Liebe, deutscher Fernsehfilm von Susanne Zanke (1992)
 Bella Block: Falsche Liebe, deutscher Fernsehfilm von Julian Pölsler (2008)
 Unter anderen Umständen: Falsche Liebe, deutscher Fernsehfilm von Judith Kennel (2014)